Вета — многозначное слово:

 Вета (Уэ́та, ) — собирательное название более чем 100 видов, обитающих на территории Новой Зеландии представителей семейств Anostostomatidae и Rhaphidophoridae из отряда Прямокрылые.
 Вета, Артурас — советский и литовский гребец-байдарочник
 Вета Почтовая — название в XIX — первой половине XX века села в Киево-Святошинском районе Киевской области Украины
  — селение в Гане, родина поэта и государственного деятеля Кофи Авунор
 Вета — уменьшительное от женских имён Елизавета, Иветта, Виолетта, Светлана